ДС-2 (Днепропетровский спутник-2) — тип космического аппарата, разработанный в ОКБ-586 (ныне КБ «Южное»). Разработан после двух неудач с запусками спутника ДС-1, был в три раза легче, чем его погибшие предшественники, и не был оснащён какой-либо специальной аппаратурой. Был установлен лишь блок химических батарей и многоканальная радиостанция «Маяк», которая тем не менее позволила провести исследования атмосферы.

История создания

Назначение 
Задачей КА являлась:
 отработка ракеты-носителя 63С1 — измерение перегрузок на участке выведения;
 стартового комплекса на полигоне Капустин Яр «Маяк-2» — измерение вибрационных и тепловых нагрузок на комплекс в момент старта;
 изучение ионосферы Земли — исследование прохождения радиоволн в верхних слоях атмосферы.

Постановщиком экспериментов по исследованию ионосферы стал Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн
АН СССР (ныне Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова (ИЗМИРАН).

Техническое описание 
Внешне космический аппарат был схож с корпусом первого искусственного спутника Земли ПС-1. Корпус космического аппарата представлял из себя металлическую сферу, состоящую из двух полусфер диаметром 800 мм. На нижней полусфере размещён блок химических батарей разработки Всесоюзного научно-исследовательского института источников тока (ныне НПО «Квант») и радиопередатчик «Маяк-02» Е-177-2. На наружной поверхности спутника установлены часовой механизм, предназначенный для выдачи команды на раскрытие ленточных антенн и антенно-фидерное устройство, состоящее из двух пар ленточных антенн, свернутых в катушки. Наружная поверхность космического аппарата была отполирована и частично окрашена краской для получения необходимых оптических коэффициентов для получения информации о полёте спутника.

История запусков 
Всего было запущено два космических аппарата типа ДС-2. Первая попытка в марте 1962 года прошла успешно и спутник получил обозначение «Космос-1». Вторая попытка запуска в декабре 1964 года из ШПУ оказалось неудачной вследствие разрушения головного обтекателя ракеты-носителя:

Результаты исследований 
Впервые обнаружено наличие и определен диапазон крупномасштабных неоднородных образований в ионосфере, определены углы рефракции радиоволн. Были отработаны технологические решения, применённые в создании космического аппарата, а также при втором запуске, несмотря на неудачу, была отработана шахтная стартовая позиция.

См. также 
 Днепропетровский спутник
 Космос-1
 Космос-2 (ракета-носитель)

Примечания

Литература

Ссылки 
К запуску первого ИСЗ серии «ДС» 

Советские искусственные спутники Земли
Космические аппараты серии «Космос»
1962 год в СССР